Robin Johansson, född 3 juli 1995 i Ljungby, är en svensk ishockeymålvakt som för närvarande spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Som junior spelade Johansson för moderklubben Troja-Ljungby och det var också med dem som han som han gjorde debut i Hockeyettan 2015. Han var med när de avancerade till Hockeyallsvenskan. När Troja åkte ur serien fick Johansson istället kontrakt med Karlskrona HK och spelade kvar i den högre serien. Till säsongen 2019/20 skrev Johansson kontrakt med Nybro Vikings i Hockeyettan där han gjort stor succé. När säsongen 2020/21 summerades hade han bäst räddningsprocent av alla målvakter i hela Hockeyettan och utsågs även till bästa målvakt i en spelaromröstning.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar

Födda 1995
Levande personer
Målvakter i IF Troja-Ljungby
Målvakter i Karlskrona HK
Målvakter i Nybro Vikings
Män
Personer från Ljungby kommun
Spelare i Odessa Jackalopes
Svenska ishockeymålvakter
Svenska idrottare under 2000-talet